Blas Muñoz, nombre y apellido, puede referirse a:

 Blas Muñoz, pintor toledano de la segunda mitad del siglo XVII;
 Blas Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramanet de 1975 a 1979;